Hedvika Žofie Braniborská (14. července 1623 – 26. června 1683) byla sňatkem lankraběnka a regentka Hesensko-Kasselska. Narodila se jako dcera Jiřího Viléma Braniborského a jeho manželky Alžběty Šarloty Falcké. V roce 1649 se provdala za Viléma VI. Hesensko-Kasselského. V letech 1663 až 1677 vládla jako regentka za své nezletilé syny, Viléma VII. a Karla I. Hesensko-Kasselského.

Potomci 
Hedvika Žofie měla s Vilémem několik dětí:

 1. Šarlota Amálie Hesensko-Kasselská (27. 4. 1650 Kassel – 27. 3. 1714 Kodaň)
 ⚭ 1667 Kristián (15. 4. 1646 Flensburg – 25. 8. 1699 Kodaň), jako Kristián V. král norský a dánský od roku 1670 až do své smrti
 2. Vilém VII. Hesensko-Kasselský (21. 6. 1651 Kassel – 21. 11. 1670 Paříž), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1663 až do své smrti, v době nezletilosti za něj vládla matka jako regentka, svobodný a bezdětný
 3. Luisa Hesensko-Kasselská (11. 9. 1652 Kassel – 23. 10. 1652 tamtéž)
 4. Karel I. Hesensko-Kasselský (3. 8. 1654 Kassel – 23. 3. 1730 tamtéž), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1670 až do své smrti, do roku 1675 zastupován svou matkou
 ⚭ 1673 Marie Amálie Kuronská (12. 6. 1653 Jelgava – 16. 6. 1711 Weilmünster)
 5. Filip Hesensko-Philippsthalský (14. 12. 1655 Kassel – 18. 6. 1721 Cáchy), lankrabě hesensko-philippsthalský ⚭ 1680 Kateřina ze Solms-Laubachu (1654–1736)
 ⚭ 1680 hraběnka Kateřina zu Solms-Laubach (26. 12. 1654 Laubach – 26. 4. 1736)
 6. Jiří Hesensko-Kasselský (20. 3. 1658 Kassel – 4. 7. 1675)
 7. Alžběta Henrieta Hesensko-Kasselská (18. 11. 1661 Kassel – 7. 7. 1683 Berlín) ⚭ 1679 Fridrich I. Pruský (1657–1713), budoucí první pruský král
 ⚭ 1679 Fridrich I. Pruský (11. 7. 1657 – 25. 2. 1713 Berlín), braniborský kurfiřt a markrabě, kníže oranžský, neuchâtelský, poslední pruský vévoda a první pruský král od roku 1701 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. července
Narození v roce 1623
Úmrtí 26. června
Úmrtí v roce 1683
Hohenzollernové
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Ženy
Narození v Berlíně